End of Suffering () — третий студийный альбом английской панк-рок группы Frank Carter & The Rattlesnakes. Был выпущен 3 мая 2019 года на лейбле International Death Cult.

Приём критиков 
End of Suffering в целом был встречен довольно хорошо. На сайте Metacritic, который показывает общую оценку по 100 бальной системе на основе обзоров разных изданий, у этого альбома стоит оценка 76 баллов из 100, которая основана на 10 обзорах.

Список композиций

Коммерческое исполнение 
Альбом занял 4 место в UK Albums Chart и возглавил UK Rock & Metal Albums Chart, проведя там семь недель в топ 10. End of Suffering не попал в ARIA Albums Chart, однако занял 36 место в ARIA Digital Album Chart.

Участники записи 

 Франк Картер — вокал
 Дин Ричардсон — гитара
 Том 'Танк' Барклай — бас-гитара
 Гарет Гровер — барабаны

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы панк-рока